Verzetsmuseum – museo di Aalten
 Verzetsmuseum Amsterdam – museo della Resistenza di Amsterdam
 Verzetsmuseum – museo di Assen
 Verzetsmuseum – museo di Gouda
 Verzetsmuseum Zuid-Holland – museo di Gouda
 Verzetsmuseum – museo di Groninga
 OorlogsVerzetsMuseum – museo di Rotterdam
 Verzetsmuseum Friesland – museo di Leeuwarden
 Nationaal Oorlogs- en Verzetsmuseum – Museo di Overloon